Port of Portland kan syfta på:

 Port of Portland (Maine)
 Port of Portland (Oregon)

Se även
 Portlands hamn – en hamn på Isle of Portland
 Portland Harbour – en vik i Bahamas
 Portland